Ге́нри То́мас (Henry Thomas):
 Томас, Генри (1874—1950-е?) — американский фолк-музыкант.
 Томас, Генри (1971) — американский актёр кино и телевидения.